Bothrochilus – rodzaj węża z rodziny pytonów (Pythonidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Indonezji, Nowej Gwinei, Australii i na wyspach Archipelagu Bismarcka.

Systematyka

Etymologia 
 Bothrochilus:  bothros „otwór, rów, jama”; χιλος khilos „pasza”.
 Nardoa: J.E. Gray nie wyjaśnił etymologii nazwy rodzajowej. Gatunek typowy: Nardoa schlegelii  (= Tortrix boa ).
 Leiopython: gr. λειος leios „gładki”; rodzaj Python . Gatunek typowy: Leiopython gracilis  (= Liasis albertisii ).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki: 
 Bothrochilus albertisii – pyton białowargi
 Bothrochilus biakensis
 Bothrochilus boa – pyton obrączkowy
 Bothrochilus fredparkeri
 Bothrochilus huonensis
 Bothrochilus meridionalis
 Bothrochilus montanus

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Pytony